Шатове́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шатовер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатовер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар